Wagin kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wagin (ort), Western Australia, 
 Wagin (region), Western Australia,

Nigeria 

 Wagini (ort), Katsina, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar